W Polsce
 Kiwity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Kiwity
 Kiwity – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice
 Kiwity – gmina w powiecie lidzbarskim
 Kiwity – gromada w powiecie lidzbarskim